Saint-Célestin peut désigner :

Saint-Célestin, municipalité du Québec située dans la MRC de Nicolet-Yamaska ;
Saint-Célestin, municipalité de village du Québec située dans la MRC de Nicolet-Yamaska.